Арима:

 Арима — город в Сирии.
 Арима — боро в Тринидаде и Тобаго.
 Арима Онсэн — курорт с горячими источниками в Кобе, Япония.
 Арима — легендарная гора в Малой Азии, логово Тифона и Ехидны.

Фамилия 
 Арима — японский клан периода феодальной раздробленности.
 Арима, Инэко (род. 1932) — японская актриса.
 Арима, Ко (1917—?) — японский футболист, игрок сборной Японии (1951).
 Арима Харунобу (1567—1617) — японский государственный и политический деятель, самурай-полководец, первый даймё хана Симабара.
 Арима, Харуо — японский футболист, игрок сборной Японии (1927).